Le Magny est un toponyme issu d'éltérations de l'ancien français Le Mesnil

 Le Magny, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Magny-Châtelard
 Le Magny, commune française de l'Indre
 Le Magny, ancienne commune française des Vosges, intégrée à Fontenoy-le-Château depuis 2013.

Voir aussi 
 Les Magny, commune française de la Haute-Saône
 les Magnils-Reigniers, commune française de la Vendée
 la page d'homonymie 

Homonymie de toponyme